As Calliphoridae constitui uma família de moscas. com grande importância econômica, dado seu hábito saprófago. Elas utilizam-se de substratos orgânicos em putrefação como carcaças de animais e fezes (inclusive humanas) como meio proteico ou para oviposição, sendo deste modo os principais vetores de agentes patogênicos como protozoários, ovos de helmintos, bactérias e vírus, sendo, por outro lado, úteis nas investigações criminalísticas na entomologia forense atuando como dados para a estimava do Intervalo Pós Morte (IPM) de um cadáver encontrado.
Algumas moscas da família Calliphoridae como a espécie Cochliomyia hominivorax pode ser causadora de miíase primária em animais e humanos, sendo desta forma importante também para a medicina em laboratórios. Esta espécie foi extinta nos Estados Unidos e outros países por causar enormes danos ao gado.

Galeria 

Calliphoridae